Yeji et Ye-ji sont des noms propres asiatique et africain qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 , district chinois de la ville de Lu'an dans la province de l’Anhui.

 Yeji (Ghana), ville de la région de Brong Ahafo au Ghana en Afrique.

Prénom

Prénom azéri 
Yeji, transcription azéri du prénom polonais Jerzy (Georges). Voir les articles commençant par « Jerzy ».

Prénom coréen 
Ye-ji est un prénom féminin coréen notamment porté par :
 Kwak Ye-ji (1992), archère sud-coréenne.
  (1994-), rameuse sud-coréenne ;
 Hwang Ye-ji (2000-), chanteuse de rap sud-coréenne, leader du groupe Itzy ;
  (1990-), actrice sud-coréenne.

Astronomie 
 Yějī, en astronomie chinoise, nom chinois de Nu2 Canis Majoris (étoile de la constellation du Grand Chien) représentant un coq sauvage ;
 Yeji, en astronomie chinoise, nom chinois de Beta Canis Majoris (étoile de la constellation du Grand Chien) représentant un faisan.

Divers 
 , gare ferroviaire chinoise de la ville de Lu'an dans le district de Yeji et la province d'Anhui.

Prénom coréen